El término Nebraska puede referirse:

 Nebraska, uno de los 50 estados de los Estados Unidos;
 Nebraska (Carolina del Norte), una zona no incorporada del condado de Hyde, Carolina del Norte;
 Nebraska City (Nebraska), una ciudad en el condado de Otoe, Nebraska;
 Municipio de Nebraska (condado de Livingston, Illinois), un municipio en el condado de Livingston, Illinois;
 Municipio de Nebraska (Iowa), un municipio en el condado de Page, Iowa;
 Nebraska (álbum), el sexto álbum de estudio del músico estadounidense Bruce Springsteen;
 Nebraska (The Walking Dead), un episodio de la serie de televisión The Walking Dead;
 Nebraska Cornhuskers, el equipo deportivo de la Universidad de Nebraska-Lincoln.
 Nebraska, una película estadounidense dirigida por Alexander Payne y participante en el Festival de Cannes 2013.